La Fondation des Alliances Françaises, anciennement Fondation Alliance Française jusqu'en février 2020, est une fondation française reconnue d’utilité publique, créée comme association en 1883 et devenue une fondation en 2007, et dont la mission est la promotion de la langue et de la culture française à l’étranger.

À ce titre, elle contribue par son réseau de plus de 830 Alliances Françaises, présentes dans 134 pays, à l’enseignement de la langue française comme langue étrangère. Les établissements affiliés délivrent des diplômes définis par le ministère français de l’Éducation nationale (DELF et DALF). Son siège se situe au 101 boulevard Raspail à Paris ().

La Fondation des Alliances Françaises est liée au ministère français chargé des Affaires étrangères par une convention annuelle spécifiant que l’Alliance Française forme avec les centres et instituts culturels français à l’étranger « un réseau unique » et « situe son action et son développement dans le cadre de la politique linguistique et culturelle définie par le gouvernement français et mise en place par le ministère ». L’évolution de la carte du réseau des Alliances, notamment du point de vue des emplois financés par le ministère, est étudiée conjointement par les deux parties et les décisions sont validées en commun.

Conformément à la loi  du  relative à l'action extérieure de l'État, une convention a été signée avec le nouvel établissement public « Institut français » pour poursuivre et renforcer la politique de « réseau unique », se traduisant notamment par un projet de logo commun et par un annuaire commun du réseau français à l'étranger .

Environ  ont appris le français en 2017 dans les centres de l’Alliance Française.

Son statut de fondation vise également à favoriser les dons d'entreprises ou de particuliers.

Les présidents de la Fondation des Alliances Françaises 
(avant 2004, voir Alliance Française)
 Jean-Pierre de Launoit de 2004 à 2014
 Jérôme Clément de 2015 à 2018
  de  à  .
  (2019-2020)
 Yves Bigot (depuis avril 2020)

Les secrétaires généraux de la Fondation des Alliances Françaises 
(avant 2001, voir Alliance Française)
 Jean Harzic de 1988 à 2001
Jean-Claude Jacq de 2001 à 2015
 de 2015 à 2019
 à partir de

L’Alliance Française de Paris 

L’Alliance Française Paris Île-de-France est une école d’enseignement du français langue étrangère (FLE). Établissement privé d’enseignement supérieur, organisme de formation reconnu, l’Alliance Française Paris Île-de-France est une association loi de 1901 reconnue d’utilité publique.

Jusqu’en 2007, année de création de la Fondation Alliance Française, l’Alliance Française de Paris était divisée en trois directions : la Direction des relations internationales (DRI), l’École de Paris et la Direction des ressources humaines et financières (DRHF).
En 2007, la DRI est devenue la Fondation Alliance Française tandis que l’École de Paris et la DRHF sont devenues l’Alliance Française Paris Île-de-France.

Avec plus de  de 160 nationalités différentes accueillis chaque année, l'Alliance Française Paris Île-de-France est le plus important centre de ce type en France, mais aussi l’un des plus anciens, puisque l’Alliance Française offre des cours à Paris depuis 1894.

Elle a bâti son action et sa réputation sur la qualité de son enseignement et de ses formations, dans un cadre et un environnement multiculturels favorisant l’échange, le respect et la convivialité.

Trois conventions régissent les relations entre la Fondation Alliance Française et l’Alliance Française Paris Île-de-France :
 une convention financière : l’Alliance Française Paris Île-de-France accompagne financièrement la Fondation.
 une convention concernant les locaux : l’Alliance Française de Paris a fait donation de son bâtiment boulevard Raspail à la Fondation au moment de la division en 2007
 une convention pédagogique : l’Alliance Française Paris Île-de-France accompagne les Alliances Françaises dans leurs projets de professionnalisation de leurs équipes pédagogiques et administratives. Plus de 40 missions annuelles sont ainsi effectuées à l’étranger.

L’Alliance Française Paris Île-de-France travaille aussi bien avec des individuels, des ministères, des organismes publics qu’avec de grandes entreprises qu’elle accompagne dans leur volonté d’améliorer la maîtrise de la langue en milieu professionnel.

Elle est aussi centre de formation pour les professeurs de français langue étrangère. Chaque année, près de  du monde entier sont formés, sur place ou à distance en formation initiale ou continue.

Elle délivre des diplômes spécifiques pour les professeurs, tel que le DAEFLE (Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère) qu'elle a créé en collaboration avec le Centre national d'enseignement à distance (Cned) ou le DPAFP - FLE (Diplôme professionnel de l’Alliance Française Paris Île-de-France en français langue étrangère), qui s’obtient à l’issue d’une formation initiale sur place en cinq mois.

De même, elle propose des stages pédagogiques l’été ou des stages à la carte pour les professeurs de FLE qui souhaitent approfondir leurs connaissances.

L’Alliance Française Paris Île-de-France a reçu le label « Qualité français langue étrangère », délivré tous les quatre ans par le ministère chargé de l'Éducation nationale, le ministère chargé des Affaires étrangères et le ministère chargé de la Culture. Elle a obtenu la note maximale dans tous les critères étudiés : accueil des étudiants, qualité des enseignants et des cours proposés, des locaux et de la gestion de l’école.

Elle est également cofondateur d’ALTE (), association qui comprend certaines des plus prestigieuses institutions européennes dans le domaine de l’évaluation en langue étrangère.

Depuis 2010, elle est le prestataire de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) pour les formations linguistiques des signataires du Contrat d'accueil et d'intégration résidant à Paris.

Références

Liens externes 
  Site officiel de la Fondation des Alliance Française
  Annuaire de l'Alliance Française : répertoire des adresses du réseau mondial de l'Alliance Française
  Site officiel de l'Alliance Française Paris Île-de-France
  Site officiel du réseau des Alliances Françaises de France

Alliance française
Institut français
Organisme fondé en 2007
Rayonnement culturel